Охос Азулес има више значења:

 Охос Азулес (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охос Азулес, Ла Макина (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охос Азулес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охос Азулес (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охос Азулес, Кампо Алегре (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику